Schelle steht für:

 Türklingel, siehe Hausrufanlage
 Schelle (Klangkörper)
 Schellenbaum, Musikinstrument
 Schelle (Heraldik), das Bild in der Heraldik
 Schelle, ein Schlag ins Gesicht (umgangssprachlich), siehe Ohrfeige
 Schelle von Amorbach, Niederadelsgeschlecht aus Wald-Amorbach
 Schelle von Umstadt, Niederadelsgeschlecht aus Klein-Umstadt
 Zeche Schelle, Bergwerk in Sprockhövel

Orte:
 Schelle (Belgien), Gemeinde in der Provinz Antwerpen
 Šaľa, Stadt in der Slowakei

Personen:
 Carola Schelle-Wolff (* 1955), deutsche Bibliothekarin
 Eduard Schelle (1814–1882), deutscher Musikkritiker und Musikschriftsteller 
 Ernst Schelle (1864–1945), deutscher Gärtner
 Felix Schelle (1867–1927), Major und Kommandeur 
 Franz Schelle (1929–2017), deutscher Bobfahrer
 Hansjörg Schelle (1930–2018), deutscher Literaturwissenschaftler
 Johann Schelle (1648–1701), deutscher Komponist des Barock
 Ludwig Schelle (1850–1930), deutscher Generalleutnant
 Marcel Schelle (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Reinhold Christian Schelle (1845–1930), deutscher Kaufmann und Fabrikant

Technik:
 Dichtungsschelle zur Beseitigung einer Undichtheit in einer Rohrleitung, siehe Dichtung (Technik) #Berührungsdichtungen
 Rohrschelle zur Befestigung einer Rohrleitung auf einer Rohrunterstützung
 Nagelschelle zur Fixierung von Kabeln bei der Elektroinstallation
 Schlauchschelle, ringförmige Klemme zum Befestigen von Schlauchenden
 Objektivschelle in der Fotografie

Siehe auch:

 Chelle
 Schele
 Schell
 Schellen